Ана Херцигоња (Загреб, 11. јул 1922 — Загреб, 23. децембар 1980) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Последњи дан  || /
|-
| 1954. || Концерт   || Естера
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Абецеда страха  || Гошћа код Болнерових
|-
| 1963. || Сумрак  ТВ филм || /
|-
| 1964. || Два бијела круха ТВ филм || /
|-
| 1965. || Сретан случај ТВ филм || /
|-
| 1965. || Дилеме ТВ серија || /
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || Мати
|-
| 1967. || Протест   || Хермина
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата  || Девојка из биртије
|-
| 1968. || Дјеца из сусједства ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || Газдарица Стефанија
|-
| 1969. || Под новим крововима ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1974. || Депс  || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573  || Госпођа властелинка
|-
| 1976. || Избавитељ  || Продавачица дечијих капица
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Собарица
|-
| 1977. || Или јесмо, или нисмо ТВ филм || Госођа Месић
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака  || Марика
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 1980.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани